Села:
 Рижани — Житомирська область, Житомирський район
 Рижани — Львівська область, Золочівський район